.გე è un dominio di primo livello nazionale (ccTLD) internazionalizzato per la Georgia.

Domini di primo livello
Georgia